Cini ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Cini (* 1996), maltesischer Snookerspieler
 Dominic Cini, maltesischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent
 Giovanni Cini († 1565), italienischer Architekt, Bildhauer und Steinmetz der Renaissance
 Jacopo Cini OP (1300–1381), italienischer Theologe
 Jade Cini (* 1995), maltesische Model, Miss Griechenland
 Joe Cini (* 1936), maltesischer Fußballspieler
 Marcello Cini (1923–2012), italienischer Physiker
 Mathilde Cini (* 1994), französische Schwimmerin 
 Vittorio Cini (1885–1977), italienischer Großunternehmer
 Yenz Cini (* 1994), maltesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fondazione Giorgio Cini
 Bibliothek der Giorgio-Cini-Stiftung
 Chiny (Begriffsklärung)